Ибраи́м Ферре́р (; 20 февраля 1927, Сан-Луис близ Сантьяго-де-Куба — 6 августа 2005, Гавана) — кубинский музыкант, прославившийся как певец. На родине его называли «супердедушкой» ().

Биография 
Феррер родился 20 февраля 1927 года в одном из ночных клубов в пригороде Сантьяго-де-Куба. Его не вышедшая замуж мать Аурелия Феррер умерла, когда мальчику было 12 лет, и с этого времени Ибраим, не имевший братьев и сестёр, был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь. Он работал чистильщиком обуви и разносчиком газет, а также зарабатывал деньги, играя музыку на улице. Годом позже вместе со своим двоюродным братом он создал музыкальный коллектив «Jovenes del Son».

В дальнейшем Феррер играл во многих группах и быстро получил известность в стране. С 1953 года он играл в оркестре Пачо Алонсо (Пачо Алонсо) и вместе с ним переехал в 1959 году в столицу. В 1991 году Ибраим Феррер завершил свою музыкальную карьеру.

Он вернулся на сцену в 1996 году, получив от Рая Кудера приглашение записать пластинку вместе с другими кубинскими музыкантами (Компаем Сегундо и Рубеном Гонсалесом). Феррер рассказывал, что однажды, когда он чистил обувь, в дверях его дома неожиданно появился Хуан де Маркос и прямо так — в испачканной одежде — отвёз Ибраима в звукозаписывающую студию, где Рубен Гонсалес играл на фортепьяно песню «Candela», которая когда-то сделала Феррера знаменитым на Кубе. Феррер запел, а Кудер попросил его записать эту песню.

Записанный Кудером в 1997 году альбом «Buena Vista Social Club» получил в 1998 году премию «Грэмми». Финальный аккорд в триумфальном возвращении на сцену Феррера и других кубинских музыкантов поставил документальный фильм Вима Вендерса 1999 года «Клуб Буэна Виста».

Сольный альбом Феррера «A toda Cuba le gusta» номинировался на «Грэмми». В 2004 году Феррер получил «Грэмми» за свой альбом «Buenos hermanos» в категории «Best Traditional Tropical Latin Album». В 2000 году в возрасте 72 лет Феррер стал обладателем латинской «Грэмми» в категории «Лучший дебют».

Феррер умер вскоре после своего возвращения из европейского турне в одной из клиник Гаваны и был похоронен на кладбище имени Христофора Колумба в Гаване.

Дискография 
 1960 — Mis tiempos con Chepín y su Orquesta Oriental
 1973 — записи с «Los Bocucos»
 1999 — Buena Vista Social Club Presents: Ibrahim Ferrer
 2000 — Tierra Caliente: Roots of Buena Vista
 2002 — Mis tiempos con Chepín
 2002 — La collección Cubana
 2002 — Tiempos con Chepín y Su Orquesta
 2003 — Buenos hermanos
 2004 — Que bueno está
 2005 — Ay, candela
 2007 — Mi sueño
 2007 — Rhythms del Mundo

См. также 
 Buena Vista Social Club
 Клуб Буэна Виста
 Buena Vista Social Club (альбом)

Ссылки 

Биография Ибраима Феррера на www.musicianguide.com

Латиноамериканская музыка
Певцы и певицы Кубы
Умершие в Гаване
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Лауреаты премии «Грэмми»
Похороненные на кладбище Колон
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award